Kytösaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kytösaari och Etusaari,  (41 ha)
2. Kytösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,69, long 28,62),  (43 ha)
3. Kytösaari (halvö mellan Honkanen och Lohijärvi),  (60 ha)
4. Kytösaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (2 ha)
5. Kytösaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,21, long 28,31),  (62 ha)
6. Kytösaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa,  (25 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar